Эшборн:

 Эшборн — город в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Дармштадт. Входит в состав района Майн-Таунус. 
 «Эшборн» — футбольный клуб из одноименного города, расположенного в федеральной земле Гессен, Германия.